

Događaji

Rođenja 
20. rujna – Aleksandar III. Veliki

Smrti